Municipio de Cornell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cornell (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Cornell (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.